Zkratka TRS může znamenat:

 Jack (konektor)
 Systém traťového radiového spojení
 Trainz Railroad Simulator
 angl. zkratka pro dvoukolový volební systém (Two-round system)

Zkratky